Unia Europejska (ang. European Union, EU) – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich
 .eu – domena internetowa Unii Europejskiej
 eu – kod ISO 639-1 języka baskijskiego
 eu – dwuznak
 Eu – symbol europu, pierwiastka chemicznego
 Eu – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska
 EU – akronim od nazwy gier komputerowych z serii Europa Universalis
 EU – elektrowóz uniwersalny